Itziar Aizpuru (1939-), une actrice espagnole ;
 Juana d'Aizpuru (1933-), une propriétaire de galerie d'art espagnole ;
 Manuela Sáenz Aizpuru (1797-1856), une patriote et révolutionnaire équatorienne, qui fut la compagne de Simón Bolívar.

 Aizpuru, un quartier de la ville de Sestao, en Espagne.